L'oratorio di San Bartolomeo ad Apricale
 L'oratorio di San Bartolomeo a Bordighera
 L'oratorio di San Bartolomeo a Castiglione d'Orcia
 L'oratorio di San Bartolomeo a Montisi
 L'oratorio di San Bartolomeo a Prato
 L'oratorio di San Bartolomeo a San Casciano in Val di Pesa
 L'oratorio di San Bartolomeo a Stabioli, frazione di Macugnaga
 L'oratorio di San Bartolomeo a Tomba di Chiesiola, frazione di Bedonia
 L'oratorio di San Bartolomeo a Varazze
 La chiesa-oratorio di San Bartolomeo a Croglio

Pagine correlate 

 Chiesa di San Bartolomeo